Владимир Борзов:
 Борзов, Владимир Александрович (род. 1953) — поэт, композитор и исполнитель.
 Борзов, Владимир Михайлович (1940—1999) — советский конструктор.